Наш городок:

 Наш городок — пьеса в 3-х действиях американского прозаика и драматурга Торнтона Уайлдера, написанная в 1938 году.
 Наш городок — американский чёрно-белый художественный фильм, драма режиссёра Сэма Вуда (1940 год). 
 Наш городок — 24-й эпизод 2-го сезона сериала «Секретные материалы».